Виноградовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Виноградовка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Виноградовка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Виноградовка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Виноградовка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Казахстан 

 Виноградовка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Виноградовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
Виноградовка — до 2018 года название села Кемеркол в Аккольском районе Акмолинской области.

Молдавия 
 Виноградовка — село в Тараклийском районе.

Россия 
 Виноградовка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Виноградовка — село в Бурейском районе Амурской области.
 Виноградовка — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Виноградовка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Виноградовка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Виноградовка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Виноградовка — посёлок в Ковылкинском районе Мордовии.
 Виноградовка — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Виноградовка — деревня в Починковском районе Нижегородской области.
 Виноградовка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Виноградовка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Виноградовка — село в Анучинском районе Приморского края.
 Виноградовка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Виноградовка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Виноградовка — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Виноградовка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Виноградовка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Виноградовка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Виноградовка — село в Любарском районе Житомирской области.
 Виноградовка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Виноградовка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Виноградовка — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Виноградовка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Виноградовка — село в Казанковском районе Николаевской области, ликвидировано в 1999 году.
 Виноградовка — село в Арцизском районе Одесской области.
 Виноградовка — село в Болградском районе Одесской области.
 Виноградовка (до 2016 года - Пионерское) — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Виноградовка — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Виноградовка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Виноградовка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Виноградовка — ландшафтный заказник местного значения. Расположен в Болградском районе  Одесской области на Украине.